Questa pagina raccoglie le informazioni riguardanti il Košarkaški klub Partizan nelle competizioni ufficiali della stagione 1958-1959.

Roster

Collegamenti esterni 

1959
Partizan Belgrado